En France, plusieurs départements possèdent une route départementale 901, ou RD 901. Celles-ci sont principalement issues du déclassement de routes nationales à la suite des réformes de 1972 ou de 2005.

Liste de RD 901

Issues d'un déclassement de route nationale par la réforme de 1972 
 dans l'Ardèche : ancienne RN 101
 dans l'Aveyron : ancienne RN 601
 dans la Corrèze : ancienne RN 701
 dans le Gard : ancienne RN 101
 dans la Haute-Vienne : ancienne RN 701
 dans la Lozère : ancienne RN 101
 dans la Manche : ancienne RN 801
 en Meurthe-et-Moselle : ancienne RN 401
 dans la Meuse : ancienne RN 401
 dans l'Oise : ancienne RN 1
 dans le Pas-de-Calais : ancienne RN 1
 dans la Somme : ancienne RN 1

Issues d'un déclassement de route nationale par la réforme de 2005 
 en Vaucluse : ancienne RN 100
 en Seine-Saint-Denis : ancienne RN 301

Non issues de déclassement de route nationale 
 dans les Alpes-Maritimes : ancienne route prolongeant la RN 202BIS sur la rive droite du Var, de Carros à La Roquette-sur-Var (pont Charles-Albert). Cette route est devenue métropolitaine en 2012 car gérée par la métropole Nice Côte d'Azur ;
 dans la Côte-d'Or : route reliant Marcilly-sur-Tille (RD 903) à Saint-Marc-sur-Seine (RN 71 puis RD 971), liaison entre le nord de la Côte-d'Or et Troyes ;
 dans la Haute-Garonne : liaison entre les autoroutes A621 et A624 à l'ouest de Toulouse.

Notes et références

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français

901